Toto je seznam obcí v departementu Finistère ve Francii, jichž je celkem 283:

Externí odkazy 
 

 
Finistère